Cura (; ) é um distrito do Líbano Setentrional. Possui 172,6 km² e, segundo o censo de 2017, havia  habitantes.

Cidades 
As cidades localizadas em Cura são:

Distritos do Líbano